Căpâlna se poate referi la:

 Localități din România
Căpâlna - localitate din județul Alba
Căpâlna de Jos - localitate din județul Alba
Căpâlna - localitate din județul Bihor
Căpâlna - localitate din județul Sălaj
Căpâlna de Sus - localitate din județul Mureș